Sorbets (Gers)
Sorbets (Landes)
ook:
Sorbais, Aisne
gemeenten met de naam Sorbey